zonlicht, een natuurkundig verschijnsel
 Zonneschijn (schilderij), een schilderij van Christoffel Bisschop
 Zonneschijn (tijdschrift), een tijdschrift voor de jeugd
 Zonneschijn (single), een single van Will Tura uit 1971